Fredericktown steht für:

 Fredericktown (Kentucky), Gemeindefreies Gebiet im Washington County, Kentucky
 Fredericktown (Maryland), Gemeindefreies Gebiet im Cecil County, Maryland
 Fredericktown (Missouri), Stadt im Madison County, Missouri
 Fredericktown (Ohio), Ort im Knox County, Ohio
 Fredericktown (Pennsylvania), Census-designated place im Washington County, Pennsylvania